NPV kan syfta på:

 NPV – förkortning av engelska Net Present Value en metod för att uppskatta en investerings lönsamhet, se Nuvärdesmetoden
 NPV – en ideell förening, se Nätverket för Psykedelisk Vetenskap